Амстердамский турнир 1975 года — первый международный предсезонный футбольный турнир, состоявшийся в честь 700-летия города Амстердам. В нём принимали участие четыре команды: испанская «Барселона», бельгийский «Моленбек», а также нидерландские «Фейеноорд» и «Аякс».

Победу в турнире одержал клуб «Моленбек», который обыграл в финале амстердамский «Аякс» со счётом 5:2.

Полуфиналы

Матч за третье место

Финал

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Турнир на сайте rsssf.com

Сезоны Амстердамского турнира
Футбол в Европе в 1975 году
Спорт в Нидерландах в 1975 году
Август 1975 года